Mariam Bolkwadze (gruz. მარიამ ბოლქვაძე; ur. 1 stycznia 1998) – gruzińska tenisistka, finalistka juniorskiego Wimbledonu 2016 w grze podwójnej dziewcząt.

Kariera tenisowa 
W rozgrywkach zawodowych zadebiutowała we wrześniu 2012 roku, biorąc udział w turnieju rangi ITF w Batumi. Na swoim koncie ma wygranych sześć turniejów w grze pojedynczej i jedenaście w grze podwójnej rangi ITF.

W 2016 roku osiągnęła finał w rozgrywkach deblowych dziewcząt podczas Wimbledonu, w którym w parze z Catherine McNally przegrała z Usue Maitane Arconadą i Claire Liu.

Tenisistka jest także reprezentantką kraju w rozgrywkach Pucharu Billie Jean King.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra podwójna (1)

Bibliografia 

Gruzińskie tenisistki
Urodzeni w 1998